Donnet ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Donnet, Baron Donnet of Balgay (1916–1985), britischer Gewerkschaftsfunktionär
 François-Auguste-Ferdinand Donnet (1795–1882), französischer Geistlicher, Kardinal, Erzbischof von Bordeaux
 Georges Donnet (* 1888), französischer Turner
 Jean-Baptiste Donnet (* 1923), französischer Chemiker
 Jean-Luc Donnet (* ?), französischer Psychoanalytiker
 Jenny Donnet (* 1963), australische Wasserspringerin
 Martial Donnet (* 1956), Schweizer Skirennläufer
 Matías Abel Donnet (* 1980), argentinischer Fußballspieler
 Michel Donnet († 2013), belgischer General
 Pierre-Antoine Donnet (* 1953), französischer Journalist und Autor

Donnet bezeichnet außerdem:
 Donnet, Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Donnet-Contin
 Donnet-Zedel, Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Donnet-Contin

Siehe auch:
 Donet